Аньелли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аньелли, Андреа (род. 1975) — итальянский бизнесмен, директор компаний «EXOR» и «FIAT», президент «Ювентуса». Сын Умберто Аньелли.
 Аньелли, Гульельмо (1238—1313) — итальянский скульптор и архитектор.
 Аньелли, Джанни (1921—2003) — итальянский предприниматель, главный акционер и исполнительный директор «FIAT». Сын Эдоардо Аньелли.
 Аньелли, Джованни (1866—1945) — итальянский промышленник, основатель автомобильного концерна «Fiat».
 Аньелли, Марелла (1927—2019) — итальянская дворянка, коллекционер произведений искусства.
 Аньелли, Сальваторе (1817—1874) — итальянский композитор.
 Аньелли, Сюзанна (1922—2009) — итальянский политический деятель, министр иностранных дел Италии, первая женщина на этом посту. Дочь Эдоардо Аньелли.
 Аньелли, Умберто (1934—2004) — итальянский предприниматель и политический деятель. Сын Эдоардо Аньелли.
 Аньелли, Эдоардо (1892—1935) — итальянский промышленник, президент футбольного клуба «Ювентус». Сын Джованни Аньелли.